Fuchs (zorro en alemán, pronunciado ) puede referirse a:

Apellido 
Fuchs, apellido de origen alemán.

Personas 
Christian Fuchs, futbolista austríaco;
Emil Julius Klaus Fuchs, físico alemán;
Georg Friedrich Fuchs, compositor y clarinetista alemán;
Leonhart Fuchs, botánico alemán;
Martha Fuchs, soprano y contralto alemana;
Robert Fuchs, compositor austríaco;
Ruth Fuchs, atleta alemana especialista en lanzamiento de jabalina;
Vivian Ernest Fuchs, explorador inglés;
 Ernst Fuchs, oftalmólogo austriaco;
 Teodoro Fuchs, director de orquesta y pedagogo alemán naturalizado argentino.

Miscelánea 
Expedición Fuchs-Hillary, expedición antártica;
Fuchs, localidad de California, Estados Unidos;
Fuchs, marca de panes del Grupo Bimbo;
Mancha de Fuchs, alteración del ojo descrita por el oftalmólogo Ernst Fuchs (1851-1930);
Reinhart Fuchs, poema épico escrito por el alemán Heinrich der Glïchezäre;
Teorema de Fuchs, teorema matemático.